

Patronyme 

 Jules Eugène Lenepveu  (1819-1898), peintre français ;
 Charles Lenepveu  (1840-1910), compositeur français ;
 Victor Lenepveu (-), caricaturiste antisémite probablement français du Musée des Horreurs et du Musée des Patriotes.